El municipio de Harlan (en inglés: Harlan Township) es un municipio ubicado en el condado de Decatur en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 21 habitantes y una densidad poblacional de 0,23 personas por km².

Geografía 
El municipio de Harlan se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.32 km², de la cual 92,28 km² corresponden a tierra firme y (0,05 %) 0,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 21 personas residiendo en el municipio de Harlan. La densidad de población era de 0,23 hab./km². De los 21 habitantes, el municipio de Harlan estaba compuesto por el 95,24 % blancos, el 4,76 % eran amerindios. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Decatur (Kansas)